Miami Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Hard Rock Stadium i Miami, Florida, USA i perioden 18. - 31. marts 2019. Det var den 35. udgave af Miami Open men den første efter flytningen fra Crandon Park Tennis Center i bydelen Key Biscayne til Hard Rock Stadium i bydelen Miami Gardens. Det var sæsonens anden turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2019, og det var ligeledes sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2019.

Herresingletitlen blev vundet af Roger Federer, som i finalen besejrede den forsvarende mester John Isner med 6-1, 6-4, og dermed vandt den 37-årige schweizer herresingletitlen i Miami Open for fjerde gang. Turneringssejren var Federers 28. titel på Masters 1000-niveau og hans 101. turneringssejr på ATP Tour i karrieren, og det var samtidig hans anden titel i 2019, og han blev dermed den første herresinglespiller på ATP Tour 2019, der vandt to titler, eftersom de foregående 19 turneringer havde fået 19 forskellige vindere. De to De Federer og Isner havde kvalificeret sig til finalen ved at besejre hver sin canadiske teenager, Denis Shapovalov og Félix Auger-Aliassime. 18-årige Auger-Aliassime blev dermed den yngste semifinalist i herresingle i turneringens historie, og hans første optræden i en Masters 1000-semifinale bragte ham 24 pladser opad på ATP's verdensrangliste til en placering som nr. 33, hvilket var ny personlig rekord for den unge spiller.. Den et år ældre Shapovalov var i en Masters 1000-semifinale for tredje gang i sin karriere, hvilket bragte ham frem som nr. 20 på rangliste.

I damesingleturneringen sejrede Ashleigh Barty med 7-6(1), 6-3 over Karolína Plíšková, og hun vandt dermed den indtil da største titel i sin karriere. Begge spillere var i deres første finale på WTA Premier Mandatory-niveau, og følgelig var sejren Bartys første titel i en Premier Mandatory-turnering. Det var hendes fjerde titel i karrieren på WTA Tour. Dermed havde de første 14 turneringer på WTA Tour 2019 fået 14 forskellige vindere i damesingle, hvilket aldrig var sket tidligere. Sejren medførte, at Barty spillede sig ind i top 10 på WTA's verdensrangliste for første gang nogensinde, hvor hun den 1. april 2019 debuterede på en niendeplads, mens Plíškovás finaleplads medførte et hop fra 7.- til 4.-pladsen på ranglisten.

Herredoubletitlen gik for sjette gang i turneringens historie til Bob og Mike Bryan, som vandt turneringen for andet år i træk, og som i finalen besejrede Wesley Koolhof og Stefanos Tsitsipas med 7-5, 7-6(6) efter at have afværget fire sætbolde i tiebreaken i andet sæt. Derudover reddede parret også fire matchbolde i semifinalen mod Łukasz Kubot og Marcelo Melo. Det var tredje gang, at Bryan-brødrene vandt Miami Open i to på hinanden følgende sæsoner, og sejren var deres 118. titel som makkere på ATP Tour og deres 39. triumf på Masters 1000-niveau.

I damedoublerækken fuldførte Elise Mertens og Aryna Sabalenka marts måned som ubesejrede med en statistik på ti sejre og nul nederlag og opnåede som det blot femte damedoublepar i historien en "Sunshine Double", eftersom de fulgte op på deres sejr ved Indian Wells Masters 2019 med også at vinde damedoubletitlen ved Miami Open ved at finalebesejre Australian Open-mestrene Samantha Stosur og Zhang Shuai med 7-6(5), 6-2. Turneringen var blot deres tredje som makkere.

Et samlet tilskuertal på 388.734 for hele turneringen var ny rekord for Miami Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2019 androg $ 16.718.910.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltager 96 spillere fordelt på
 79 spillere, der har kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart.
 5 spillere, der har modtaget et wildcard.
 12 spillere, der kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltager 96 spillere fordelt på
 76 spillere, der har kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger inden turneringsstart.
 8 spillere, der har modtaget et wildcard.
 12 spillere, der kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

Herredoubleturneringen har deltagelse af 32 par, der fordeler sig på
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering.
 3 par, der havde modtaget et wildcard.

Damedouble 

Damedoubleturneringen har deltagelse af 32 par, der fordeler sig på
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering.
 3 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Miami Open

Noter 

2019
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019